EFL Championship 2019/2020 var den engelska andradivisionens fjärde säsong under det aktuella namnet, och den 28:e under det nuvarande ligasystemet. Säsongen startade den 2 augusti 2019 då Luton Town mötte Middlesbrough på Kenilworth Road och avslutades 368 dagar senare den 4 augusti 2020 med play-off finalen mellan Brentford och Fulham.

Deltagande lag

Tabell

Wigan slutade på 59 poäng efter spelad serie men laget ådrog sig poängavdrag under säsongen vilket innebar avdrag om 12 poäng. Således slutade Wigan på en 23:e plats vilket resulterade i nedflyttning till EFL League One 2020/2021.

Playoff
De lag som slutade mellan tredje- och sjätteplats i serien spelade i juli-augusti 2020 playoff, i form av semifinaler och final, om en tredje uppflyttningsplats till Premier League.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final
På grund av rådande COVID-19-pandemi begränsades antalet åskådare till 0 och dessutom tilläts lagen utföra fem byten vid maximalt tre olika tillfällen under ordinarie tid med ett ytterligare tillfälle adderat vid förlägning. Finalen spelades i Wembley (distrikt) mellan två lag från västra London. Således blev finalen ett "West London derby" där en plats i Premier League 2020/2021 stod på spel.

Statistik 

Källa: SoccerWay

Skytteliga

Topp 5
Målgörare under säsongen 2019/2020. Mål under play-off är inräknat.

Referenser

Noter 

2019/2020
Fotbollssäsongen 2019/2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin